Un Bliki (également connu sous le nom de WikiLog, WikiWeblog, Wikiblog) est un blog avec un support wiki. Ceci signifie que lorsqu'un billet est posté sur le blog, il peut être édité par n'importe qui, ou, dans certains cas précis, un certain groupe d'utilisateurs autorisés.

Cette combinaison des deux concepts d'Internet a été conçue en vue de rendre les blogs plus interactifs. Un autre effet possible (particulièrement pour les nouveaux blogs) est l'amélioration de la qualité et l'exactitude des articles postés en donnant à tout le monde la possibilité de les éditer. Cependant, les trolls peuvent devenir un problème dans de tels systèmes.

Beaucoup de moteurs de wiki sont capables de fournir un flux RSS, de sorte que les utilisateurs peuvent s'inscrire pour recevoir des avis sur les mises à jour et les changements. 

En raison de la popularité croissante des blogs et des wikis, et de leur commercialisation qui en est la conséquence, beaucoup d'ambiguïté quant à la distinction entre les deux a été créée. Des logiciels lancés sur le marché comme étant destinés à la création de wikis, sont de simples blogs coécrits. Certains ne sont rien d'autre que des éditeurs de texte. La différence principale est qu'un vrai wiki est hautement collaboratif. N'importe qui peut modifier le document à n'importe quel moment, que ce soit pour insérer une virgule, saisir une phrase, ou ajouter une page. Les blogs tendent à fonctionner davantage comme des monologues ou des déclarations de l'auteur sur lequel les lecteurs peuvent ajouter leurs propres commentaires sans capacité de changer le texte originel.

Wiki

en:Bliki